L'appellation « Genève-Annemasse » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Genève - Annemasse ;
 l'unité urbaine de Genève - Annemasse ;
 la ligne d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.